Пильников — русская фамилия; имеет женскую форму Пильникова.

Известные носители 
 Пильников, Александр Павлович (1924—1989) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Пильников, Григорий Петрович (1754—1818) — русский архитектор.
 Пильников, Станислав Васильевич (1944—2018) — Народный депутат СССР (1989—1991).